

Merowingowie

Karolingowie, Robertyngowie i Bosonidzi

Kapetyngowie

Walezjusze

Burbonowie

Bonapartowie

Zobacz też 
 Władcy Francji

Drzewa genealogiczne